Mazomba – pesce presente nella mitologia Chaga.
 Mazomba – cratere presente sulla superficie di Tritone.